Zdenek Švigelj (ur. 1905 w Lublanie, data śmierci nieznana) – jugosłowiański biegacz narciarski, olimpijczyk.

Występy na IO

Bibliografia 
  (ang.) [dostęp 6 kwietnia 2014]

Jugosłowiańscy biegacze narciarscy
Jugosłowiańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1924
Urodzeni w 1905
Ludzie urodzeni w Lublanie